Вильяр-дель-Педросо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 242 км². Население — 671 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 168 км.

История 
Город основан в 1249 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Касереса